Programma nucleare militare italiano
 Programma nucleare civile italiano